Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 10.000 meter mannen.

Ontwikkeling wereldrecord 10.000 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling olympisch record 10.000 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling Nederlands record 10.000 meter 

* → gereden met de klapschaats

NB.: Tot 1969 erkende de KNSB alleen Nederlandse records die in Nederland waren gereden.

Ontwikkeling wereldrecord laaglandbaan 10.000 meter (officieus)

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 10.000 meter mannen

10.000 man
10.000 meter schaatsen